Lituo – bastone augurale usato nell'antica Roma
Lituo – curva piana